Свен Вилхем Нюквист () е шведски кинооператор, режисьор и сценарист.

Той е оператор на повече от 120 филма, над 20 от които са режисирани от Ингмар Бергман. За два от тях получава награда „Оскар“ за най-добър оператор – „Шепот и викове“ (1973) и „Фани и Александър“ (1983). Има плодотворно сътрудничество и с Уди Алън, с когото снима 4 филма.

Частична филмография

Като оператор

Външни препратки 
 

Носители на „Оскар“
Носители на награда BAFTA
Шведски кинооператори
Шведски сценаристи
Шведски режисьори
Починали в Стокхолм